Игорь Александрович Кравцов (род. 21 декабря 1973, Магнитогорск) — российский спортсмен (академическая гребля), олимпийский чемпион (2004).

Спортивная карьера 
 Олимпийский чемпион 2004 в гребле на четвёрке парной (с А. Свириным, Н. Спинёвым и С. Федоровцевым)
 Участник олимпийских игр 1996 — 8 место (четвёрка парная)

Награды 
 Звание заслуженный мастер спорта (2004)

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) России
Заслуженные мастера спорта России
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2004 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1996 года